Флаг Дубенского района (Ровенская область)
 Флаг Дубенского района (Тульская область)